Fremd steht für:

 Fremd (Album), Musikalbum von ASP (2011)
 Adolf Fremd (1853–1924), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Fremde (Das Fremde)
 Der Fremde (Begriffsklärung)
 Die Fremde (Begriffsklärung)